Ягу Фернандеш Приету (5 января 1988, Лиссабон, Португалия) — португальский футболист, защитник.

Карьера 
Родившись в Лиссабоне, Ягу в молодости играл в четырёх клубах. В возрасте девяти лет начинал в «Бенфике» из родного года, затем последовали молодёжные команды, представляющие «Спортинг», «Реал Мадрид» и «Валенсию». В 2007 Фернандеса перевели в резервную команду «Валенсии», которая на тот момент ещё играла в третьем по значимости дивизионе Испании. Затем в его карьере был «Эспаньол Б». В январе 2010 вернулся в Португалию выступать за «Жил Висенте» на правах аренды.

В июле 2010 года после того, как, не продлил контракт с «Эспаньолом», перешёл в шведский клуб «Мальмё». Шведский клуб потерял из-за травмы Ясмина Судича и нашёл ему замену в лице Яго. 8 декабря 2010 года, вскоре после завоевания титула чемпиона, Яго подписал новый годичный контракт с «Мальмё». Тем не менее, клуб решил не предлагать ему новый контракт после 2011 года.

В августе 2012 года, Ягу согласился на трехлетний контракт с АЕК.

Достижения 
 «Мальмё»
 Чемпион Швеции (1): 2010

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте ForaDeJogo
 
 Профиль на сайте ФК «Мальмё»

Футболисты Португалии
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ориентал» Лиссабон
Игроки ФК «Ла-Рода»
Игроки ФК «Униан Лейрия»